Tunbridge (Austràlia), Tasmània
 Estats Units:
 Tunbridge (Illinois)
 Tunbridge (Vermont)
 Anglaterra:
 Royal Tunbridge Wells, Kent
 Tonbridge, Kent